Aisey ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Aisey-et-Richecourt im Département Haute-Saône
Aisey-sur-Seine im Département Côte-d'Or

Siehe auch:
Aïssey, Gemeinde im Département Doubs